«Тост» () — телефильм британского режиссёра С. Дж. Кларксон 2010 года, снятый по автобиографической книге кулинара Найджела Слэйтера. Демонстрировался на 61-й Берлинский международный кинофестиваль в 2011 году.

Сюжет 
История разворачивается в 1957 году в небольшом английском городке Вулвергемптон. Юнец Найджел Слэйтер обожает свою матушку, кулинарный талант которой оставляет желать лучшего. Её единственное съедобное кушанье — тост, тогда как её сын — настоящее кулинарное дарование. После смерти матери отец нанимает экономку Джоан Поттер, по подозрению Найджела, стремящуюся занять место его матери. Кроме того, миссис Поттер великолепная повариха, что также беспокоит мальчика и создаёт ему конкуренцию. Найджел нанимается поваром в небольшой ресторанчик, там он знакомится с сыном владелицы заведения. Очень скоро парень уходит с работы, но решил навестить бывших коллег. Разговорившись со Стюартом о том, кем они хотели бы стать в будущем, о выборе каждого. Стюарт целует его, доказав, что люди сами решают кем быть и Найджел отвечает взаимностью и предлагает встретиться ещё. Но он узнает, что у его друга есть девушка и ему нужно ехать учиться. Расстроенный парень возвращается домой и узнает о смерти отца. Обвинив в его смерти миссис Поттер мальчик собирает вещи, благодарит женщину и уезжает в другой город реализовать свои мечты стать кулинаром.

Актёрский состав

Примечания

Ссылки 
 
 

Экранизации автобиографических произведений
Фильмы-биографии Великобритании
Телефильмы на английском языке
Телефильмы 2010 года
Телефильмы Великобритании
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 2010 года
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы Великобритании 2010 года
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы по сценариям Ли Холла
Фильмы BBC Film